Степняк:
 Степняк — названия населённых пунктов в Казахстане:
 Степняк — город, центр Енбекшильдерского района Акмолинской области.
 Степняк — административно-территориальная единица в составе Акмолинской области. 
 Степняк — село в Егиндыкольском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2006 г.
 Степняк — село в Амангельдинском районе Костанайской области.
 «Степняк» — азербайджанский фильм.

См. также 
 Степняк-Кравчинский, псевдоним Степняк (1851—1895, Лондон) — член партии «Народная Воля», террорист, писатель.
 Степняк (сленг) — человек получивший ожоги различной степени тяжести на пожаре (на сленге пожарных).